La Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 La Prairie Township (Illinois)
 La Prairie Township (Minnesota)
 La Prairie Township (South Dakota)